Олег Алекса́ндрович Ша́цких  (; 15 октября 1974, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанский футболист, нападающий. Выступал за сборную Узбекистана с 1996 по 1997 год, родной брат бывшего футболиста киевского «Динамо» и сборной Узбекистана Максима Шацких.

Биография

Клубная карьера 
Олег Шацких начал карьеру футболиста в ташкентском «Пахтакоре» в 1992 году. Сыграв за основную команду всего две игры, перешёл в клуб «Политотдел» из Ташкентского вилоята, выступающего в Первой лиге чемпионата Узбекистана.

В дебютный год выступления за эту команду он стал лучшим бомбардиром сезона с 25 голами и помог выйти своему клубу в высшую лигу. В 1993 году Олег Шацких стал вторым в споре за лучшего бомбардира чемпионата с 17 голами, а в 1994 году повторил этот успех, забив 19 мячей.

В 1995 году он перешёл в наманганский «Навбахор». По окончании сезона он стал лучшим бомбардиром чемпионата Узбекистана с 26 голами, а «Навбахор» стал победителем кубка Узбекистана и выиграл бронзовые медали чемпионата. В 1996 году «Навбахор» стал чемпионом Узбекистана, а Олег разделил бомбардирство с Джафаром Ирисметовым, забив 23 гола. 13 апреля 1997 года забил 5 голов в матче против «Сурхана» (9:0).

В конце 1997 года Олег Шацких получил тяжёлую травму. После этого так и не смог полностью оправиться от последствии этой травмы. В 2003 году закончил профессиональную карьеру футболиста.

Карьера в сборной 
За сборную Узбекистана сыграл 11 матчей и забил 9 голов. Выступал в Кубке Азии — 1996.

В 1997 году выступая за сборную, в шести играх подряд забил восемь мячей. Он является рекордсменом сборной по этому показателю.

Достижения 
 Чемпион Узбекистана: 1996
 Бронзовый призёр чемпионата Узбекистана (2): 1995, 1997
 Лучший бомбардир чемпионата Узбекистана (2): 1995, 1996
 Обладатель кубка Узбекистана: 1995
 Лучший футболист года в Узбекистане: 1995

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Футболисты Узбекистана
Игроки сборной Узбекистана по футболу
Игроки ФК «Пахтакор»
Игроки ФК «Дустлик»
Игроки ФК «Навбахор»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд